Favre est un patronyme, forme francoprovençale du nom de métier du forgeron, provenant du latin faber.

Patronyme 

 Adrien Favre (1905-1992), homme politique suisse ;
Aimé Favre (1722-1810), curé d'Hotonnes et député du clergé aux États Généraux en 1789 ;
 Alexandre Favre (1911-2005), ingénieur et physicien, professeur émérite à l'Université de la Méditerranée et membre de l'Académie des sciences ;
  ;
 Aurélie Favre (1991-), joueuse française de basket-ball ;
 Bernard Favre (1945-), réalisateur français ;
 Brett Favre (1969-), joueur de football américain ;
 Charles Favre (1957-), médecin et homme politique suisse ;
 Charles Favre (1973-), mathématicien français ;
 Charles-Maurice Favre-Bertin (1887-1960), sculpteur, décorateur et médailleur français ;
 Christian Favre (né en 1955), pianiste et compositeur suisse ;
 Claude Favre de Vaugelas (1585-1650), fils d'Antoine Favre, grammairien et académicien ;
 Claude Favre (1965-), poétesse et performeuse française ;
 Cristina Favre-Moretti (1963-), sportive suisse de ski-alpinisme, VTT marathon et course en montagne ;
 François Favre (1757-1855), homme politique français ;
 François Favre (1819-1892), journaliste et homme politique français ;
 Georges Favre (1905-1993), compositeur et musicologue français ;
 Gilbert Favre, (1926-1998), musicien suisse, fondateur du groupe bolivien Los Jairas ;
 Grégoire Favre, (1977-2016), écrivain suisse ;
 Jacques Favre de Thierrens (1895-1973), aviateur et peintre français ;
 Jacques Favre (1921-2008), footballeur puis entraîneur français ;
 Jean Favre (1921-2000), homme politique et artiste-peintre français ;
 Jonas Favre (1630-1694), architecte suisse ;
  ;
  ;
 Henri-Louis Favre (1920-2011), politicien suisse ;
 Laurent Favre (1972-), politicien suisse ;
  ;
 Louis-Eugène Favre (1816-1861), homme politique suisse ;
 Lucien Favre (1957-), joueur et entraîneur de football suisse ;
 Malika Favre (1982-), illustratrice ;
 Maurice Favre (1876-1954), dermatologue français ;
 Michel Favre (1983-) joueur italien de hockey sur glace ;
 Muriel Favre-Torelloz (1963-), femme politique suisse ;
  ;
  ;
 Pierre-Marcel Favre (1943-), éditeur suisse ;
 Pierre-Antoine Favre (1813-1880), chimiste et médecin français ;
 René Favre de la Valbonne (v. 1582-1656), fils d'Antoine Favre, juriste et sénateur de Savoie, baron de Pérouges ;
 Valérie Favre (1959-), artiste suisse ;
 William Favre (1843-1918), personnalité politique et bienfaiteur suisse.

Toponyme 

 La pointe Alphonse Favre, sommet des Aiguilles Rouges, dans le Massif du Mont Blanc (France).

Référence 

Patronyme savoyard
Patronyme suisse